Trapped – amerykański film fabularny z 2002 roku 
 Trapped – singel amerykańskiego rapera 2Paca
 Trapped! – album muzyczny grupy Rage